Испытательный срок:
 Испытательный срок — в уголовном праве срок, устанавливаемый судом при условном осуждении, в течение которого условно осуждённый должен своим поведением доказать своё исправление.
 Испытательный срок — определённый временной промежуток для оценки способностей нового работника и для приобретения им практического опыта по своей специальности.
 Испытательный срок (фильм, 1977) — кинофильм.
 Испытательный срок (фильм, 1960) — кинофильм.